ОЦМ — аббревиатура:
 ОЦМ (производство) — в промышленности Обработка Цветных Металлов:
 «РЗ ОЦМ» — завод обработки цветных металлов в городе Ревда Свердловской области;
 «КЗ ОЦМ» — кировский завод по обработке цветных металлов;
 ОЦМ (медицина) — в медицине Общий Центр Масс.